bł. Bonawentura z Barcelony (1620–1684) – hiszpański franciszkanin
 bł. Bonawentura z Potenzy (1651–1711) – włoski franciszkanin
 bł. Bonawentura Esteve Flores (Bonawentura z Puzol) (1897–1936) – hiszpański kapucyn, męczennik

Zobacz też:

Święty Bonawentura